Вольное () — название населённых пунктов в Броварском районе Киевской области Украины:

 Вольное — село в Великодымерской поселковой общине.
 Вольное — село в Згуровской поселковой общине.